Edon of EDON kan verwijzen naar:
 Edon (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten
 Energie-Distributiebedrijf Oost- en Noord-Nederland, een voormalig Nederlands energiebedrijf, samen met het PNEM/Mega opgegaan in Essent
 EDON (voetbalclub), een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zwolle
 Édon, een gemeente in het Franse departement Charente